Le comté d'Orange est le nom porté par un ancien domaine en France et par huit entités administratives actuelles aux États-Unis.

France 
Un ancien comté français :

le  comté d'Orange, situé dans la partie nord de l'actuel département de Vaucluse autour de la ville d'Orange. Il aurait été fondé par Charlemagne puis transformé en principauté d'Orange en 1181. Cette principauté, par une succession d'héritages, devint possession d'une branche de la famille de Nassau, connue ensuite sous le nom de maison d'Orange-Nassau.

États-Unis 
Huit comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Orange () :

le comté d'Orange, situé dans l'État de Californie ; origine du nom : le fruit orange, qui avait déjà donné son nom à la ville d'Orange ;
le comté d'Orange, situé dans l'État de Caroline du Nord ; origine du nom incertaine : soit Guillaume V d'Orange-Nassau, soit son prédécesseur Guillaume III d'Angleterre (de la maison d'Orange-Nassau) ;
le comté d'Orange, situé dans l'État de Floride ; origine du nom : le fruit orange ;
le comté d'Orange, situé dans l'État de l'Indiana ; baptisé en l'honneur du comté du même nom en Caroline du Nord ;
le comté d'Orange, situé dans l'État de New York ; baptisé en l'honneur de Guillaume III d'Angleterre (de la maison d'Orange-Nassau) ;
le comté d'Orange, situé dans l'État du Texas ; origine du nom : le fruit orange ;
le comté d'Orange, situé dans l'État du Vermont ; origine du nom inconnue ;
le comté d'Orange, situé dans le Commonwealth de Virginie ; il doit son nom à Guillaume IV d'Orange-Nassau qui se maria en 1734, année de la création du comté.

Art et culture 
 Orange County est un film américain réalisé par Jake Kasdan en 2002.
 Orange County est un autre titre pour désigner la série télévisée américaine Newport Beach (The O.C.), créée par Josh Schwartz en 2003 qui se déroule à Newport Beach dans le comté d'Orange en Californie.

Voir aussi 

 Première maison des comtes d’Orange-Nice

Homonymie de titre